Rarities — альбом шведской поп-рок-группы Roxette, вышедший 17 февраля 1995 года в Японии. Это альбом-компиляция, собранный Пером Гессле, включает в себя песни, выходившие ранее только на синглах (в качестве Би-сайдов).

Об альбоме 
Изначально предполагалось, что диск будет продаваться в юго-восточной Азии в течение 3 месяцев как экстра-промоушн гастрольного тура «Crash! Boom! Bang!», который проходил как раз в той самой части планеты, где предполагалось продавать альбом.

Однако малайский CD в больших количествах был экспортирован в Европу, и альбом чуть позднее был выпущен и в Южной Америке.

«Vulnerable», «Fingertips ’93», «Dressed for Success», «Fireworks» и «Spending My Time» — ремиксы, которые ранее были доступны только на синглах и не были записаны ни на одном из альбомов Roxette.

«The Sweet Hello, the Sad Goodbye», «The Voice» и «One Is Such a Lonely Number» — можно было послушать только на синглах. Они также не входили ни в один из альбомов группы. Песня «The Sweet Hello, the Sad Goodbye» была ранее исполнена Томасом Андерсом в 1991 году и даже стала первым синглом его альбома .

«Joyride», «The Look», «Dangerous» (все песни с концерта MTV Unplugged) и «Almost Unreal» (demo) были выпущены как Би-сайды на разных синглах. Эти версии песен также не встречались ни на одном из альбомов.

Список композиций

Участники записи 
Roxette
 Мари Фредрикссон — вокал, тамбурин
 Пер Гессле — вокал, акустическая гитара, клавишные, свист и сведение

Аккомпанирующий состав
 Пелле Альсинг — ударные и тамбурин
 Вики Бенкерт — бэк-вокал
 Андерс Херрлин — бас, акустический бас и сведение
 Юнас Исааксон — электрогитара, акустическая гитара и мандолина
 Кристер Янссон — ударные
 Ялле Лоренссон — гармоника
 Матс МП Перссон — электрогитара, клавишные и сведение
 Пелле Сирен — электрогитара
 Алар Суурна — перкуссия
 Ники Валлин — ударные
 Кларенс Эверман — рояль, клавишные, сведение
 Стефан Эверман — перкуссия, тамбурин, бэк-вокал

Примечания

Литература 
 
 

Альбомы Roxette
Сборники 1995 года
Сборники на английском языке
Сборники би-сайдов